Смишко — украинская фамилия. Известные носители:

 Смишко, Богдан Владимирович (род. 1978) — украинский футболист, защитник.
 Смишко, Иван Иванович (1930—1995) — советский металлург, первый горновой Запорожского металлургического комбината «Запорожсталь» имени Орджоникидзе. Герой Социалистического Труда (1971).
 Смишко, Маркиан-Орест Юлианович (1900—1981) — польский и украинский советский археолог, специалист в области раннеславянской археологии.
 Смишко, Ричард (митрополит Николай) (1936—2011) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Смишко, Роман Владимирович (род. 1983) — украинский футболист, вратарь.